Neumühlebach ist ein Gewässername:

 Neumühlebach (Bühler), linker Zufluss der Bühler im Stahlweiher der Hammerschmiedeseen, bei Neumühle, Gemeindeteil Pommertsweiler, Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neumühlebach (Stadtweiher), Zufluss des Stadtweihers (zum Stadtbach, zur Eschach) in Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Neumühlebach, linker Mühlkanal der Wolfegger Ach bei Neumühle, Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 

Siehe auch:
 Mühlebach
 Neumühlbach
 Neumühlenbach